Kaiser Wilhelm bezeichnet folgende Personen:

 Wilhelm I. (Deutsches Reich) (1797–1888), König von Preußen und deutscher Kaiser
 Wilhelm II. (Deutsches Reich) (1859–1941), deutscher Kaiser und König von Preußen

Kaiser Wilhelm ist der Name folgender Schiffe:
 Kaiser Wilhelm (Schiff, 1871), Salonschiff auf dem Bodensee
 Kaiser Wilhelm (Schiff, 1887), Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft
 Kaiser Wilhelm (Schiff, 1900), Raddampfer in Fahrt bei Lauenburg/Elbe
 Kaiser Wilhelm der Große (Schiff), Doppelschrauben-Schnelldampfer des Norddeutschen Lloyd
 Kaiser Wilhelm II. (Schiff, 1889), Reichspostdampfer
 Kaiser Wilhelm II. (Schiff, 1903), Passagierschiff, später Agamemnon
 SMS Kaiser Wilhelm der Große, Linienschiff der Kaiserlichen Marine
 SMS Kaiser Wilhelm II., Linienschiff der Kaiserlichen Marine

Siehe auch:
 Liste der Herrscher namens Wilhelm
 Liste „Kaiser Wilhelm“ als Namensstifter
 Liste der Kaiser-Wilhelm-I.-Denkmäler
 Liste der Kaiser-Wilhelm-II.-Denkmäler
 Kaiser Wilhelm, eine Apfelsorte